Lisitea – satellite naturale del pianeta Giove
Lisitea – figura della mitologia greca